Sven Hermelin kan syfta på:

* Sven Hermelin (1856–1923), svensk överste och idrottsorganisatör
 Sven Hermelin  (1900–1984), svensk trädgårdsarkitekt
 Sven Hermelin (1901–1984), svensk kommendör i flottan

Se även
 Hermelin (släkt)